Anfitrite – figura della mitologia greca
Anfitrite (nome) – nome proprio di persona
29 Anfitrite – asteroide scoperto nel 1854
  – sommergibile della Regia Marina
 Anfitrite – vulcano sommerso dei Campi Flegrei del Mar di Sicilia